Loustau est un nom de famille principalement répandu dans le sud-ouest de la France. Il correspond en français à « l'hôtel » ou « l'habitation » (l'ostau), au sens originaire d'une maison bourgeoise où l'on reçoit des hôtes.

Patronyme 

 Axel Loustau (1971), militant politique français ;
 César Loustau (1926-2011), historien de l'architecture uruguayen ;
 Félix Loustau (1922-2003), footballeur argentin ;
 Jean Loustau, joueur français de rugby à XV ;
 Jean Loustau, autre joueur français de rugby à XV ayant donné son nom à un stade ;
 Jean-Marc Loustau, problémiste français ;
 Juan Carlos Loustau, arbitre argentin de football ;
 Kléber Loustau (1915-2008), homme politique français ;
 Léopold Loustau (1815-1894), peintre français ;
 Ludovic Loustau, joueur français de rugby à XV ;
 Marcel Loustau, joueur français de rugby à XV ;
 Olivier Loustau, acteur, scénariste et réalisateur français.

Références

Voir aussi
 Loustalot, diminutif de Loustau
 Lousteau

Homonymie de patronyme
Patronyme occitan